Турнир «NHK Trophy 2008» — шестой, заключительный, этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2008-2009. Прошёл в Токио 
с 27 по 30 ноября 2008 года. Организатором турнира являлась японская федерация конькобежного спорта.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательный танец — пасодобль.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Расписание 
(Японское стандартное время, UTC+9)
 Пятница, 28 ноября:
 14:20 Танцы - Обязательный танец 
 15:40 Пары - Короткая программа 
 17:05 Мужчины - Короткая программа 
 19:00 Женщины - Короткая программа 
 20:55 Танцы - Оригинальный танец 
 Суббота, 29 ноября:
 14:30 Пары - Произвольная программа 
 16:40 Танцы - Произвольный танец 
 18.55 Женщины - Произвольная программа 
 Воскресенье, 30 ноября
 13:00 Мужчины - Произвольная программа 
 16:00 Показательные выступления

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ 
 Турнир на сайте японской Федерации фигурного катания 

2008 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Международные спортивные соревнования в Токио